Биль 2010 (Youngstars-Grossmeisterturnier) — 43-й международный шахматный турнир проходивший в Биле с 19 по 30 июля 2010 года.

 Категория: 17-я (средний рейтинг: 2658,1)

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2010 года

Движение по турам

Таблица

Тай-брейк

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Биль 2010  на сайте chess.co.uk 

Июль 2010 года
Биль (шахматный турнир)
2010 год в шахматах